IQinVision — компания, занимающаяся разработкой и производством мегапиксельных IP-камер видеонаблюдения. Основана в 1998 году, центральный офис расположен в городе Сан Хуан Капистрано, штат Калифорния, США.

Основной продукт — IP-камеры видеонаблюдения IQeye:
 IQeye Alliance — Купольные IP-камеры
 IQeye Sentinel — Всепогодные мегапиксельные IP-камеры
 IQeye 7 серии — Мегапиксельные камеры в стандартном корпусе
 IQeye 5 серии — IP-камеры высокого разрешения в компактном корпусе
 IQeye 3 серии — IP-камеры высокого разрешения

Высокое качество изображения и надежность камер IQeye подтверждается наградами всемирно признанных экспертов, издательств и выставок в сфере технической безопасности Frost & Sullivan, ST&D, Detektor, IIPSEC и многих других.

История компании IQinVision 
Компания IQinVision более 12 лет занимается разработкой и производством широкого спектра цифровых видеокамер. Ряд её разработок открыл новые ступени развития отрасли IP-видеонаблюдения:
 1998 — Основание компании
 1999 — Выпуск первой в мире цифровой камеры видеонаблюдения с прогрессивной разверткой
 1999 — Выпуск первой в мире сетевой камеры видеонаблюдения с питанием по сети Ethernet
 1999 — Выпуск первой в мире видеокамеры с цифровым панорамированием (DPTZ- Digital Pan Tilt Zoom) и продолжением записи кадров полного изображения
 2000 — Выпуск первой в мире сетевой мегапиксельной камеры видеонаблюдения
 2003 — Выпуск первой в мире сетевой камеры видеонаблюдения формата HDTV c возможностью кадрирования изображения
 2003 — Выпуск первой в мире системы, не требующей пользовательского программного обеспечения для просмотра и записи видео
 2004 — Выпуск первой в мире мультимегапиксельной цифровой камеры видеонаблюдения
 2005 — Выпуск первой в мире камеры с цифровой аутентификацией изображения транслируемого камерой
 2007 — Выпуск первой в мире всепогодной мегапиксельной сетевой камеры с питанием по сети Ethernet

Маркировка IP-видеокамер IQeye 
В общем случае модели IP-видеокамер маркируются следующим образом: IQXzxYY-VV, например IQM32NE-B5.

 IQ — общее обозначение IP-камер IQeye
 X — обозначение линейки камер
 «А»-IQeye Alliance-pro; «7»-IQeye 7серии; «S»-IQeye Sentinel; «D»-IQeye Alliance-mini и т. д.
 z — поддерживаемые кодеки сжатия и наличие режима день/ночь:
 «3» — поддерживается кодек MJPEG и H.264, камеры оптимизированы под видеонаблюдение в стандарте высокой четкости (HD)
 «2» — поддерживается кодек MJPEG и H.264
 «5» — поддерживается кодек MJPEG, режим день/ночь
 «1» — поддерживается кодек MJPEG
 x — разрешение камеры
 «0» — разрешение 0,3Мп
 «1» — разрешение 1,3Мп
 «2» — разрешение 2,0Мп
 «3» — разрешение 3,1Мп
 «5» — разрешение 5,0Мп
 YY — исполнение корпуса камеры, наличие режима день/ночь
 «SI» — камера для внутренней установки, режим день/ночь отсутствует
 «SE» — камера для внешней установки, режим день/ночь отсутствует
 «NI» — камера для внутренней установки, режим день/ночь
 «NE» — камера для внешней установки, режим день/ночь
 «NX» — камера для экстремальных условий эксплуатации, режим день/ночь
 VV — тип объектива в комплекте, при наличии
 
Режим день/ночь — благодаря встроенному электромеханическому инфракрасному фильтру IR Cut-off поддерживается автоматическое переключение между режимами (цветное/черно-белое изображение).

Патентованные технологии, применяемые в IP-камерах IQeye

LightGrabber™ и LightGrabber™ II 
Технология Lightgrabber™ и LightGrabber™ II позволяет получить максимально качественное изображение в условиях плохой освещённости. При активации данного режима, один кадр с камеры получается путём объединения либо двух, либо четырёх полученных ею кадров.

IQrecorder™ 
IQrecorder™ Функция позволяет записывать и воспроизводить детализированное изображение с высоким разрешением, используя доступное сетевое устройство хранения данных без установки программного обеспечения на компьютере.

IQauthenticate™ 
IQauthenticate™ — функция цифровой проверки подлинности, которая позволяет установить защиту изображения непосредственно в камере. IQauthenticate исключает возможность изменения изображения, обеспечивая уверенность в неопровержимости доказательств.

IQaccess™ 
IQaccess™ — встроенная непосредственно в камеру логика позволяет превратить камеру IQeye в систему контроля доступа начального уровня с возможностью формирования и мониторинга тревожных событий в системе.

Общие характеристики IP-видеокамер IQeye 
Все модели, оснащённы CMOS-матрицами с прогрессивным сканированием и разрешением до 5 Мпикс. Благодаря встроенному микропроцессору и оперативной памяти камеры IQeye способны быстро обрабатывать изображение и транслировать несколько видеопотоков MJPEG (MJPEG и H.264- модели с H.264). Отсутствие каких-либо механически перемещаемых элементов внутри камеры, за исключением ИК-фильтра в моделях день/ночь, повышает ресурс и надёжность оборудования IQinVision.

Ссылки 
 Англоязычный сайт компании IQinVision

Компании США